Dessewffy Aurél (1808–1842) közíró, főrend, az MTA levelező tagja
 Dessewffy Aurél (1846–1928) országbíró, főrendiházi elnök, országgyűlési képviselő
 Dessewffy Aurél (1924) építészmérnök, máltai lovag
 Dessewffy Aurél (1927–1974) üzletember